Sea Hags:

 Sea Hags — американская глэм-метал-группа.
 Sea Hags — дебютный, а также единственный, студийный альбом американской хард-рок группы Sea Hags.